Schopenhauer es un apellido alemán que puede hacer referencia a:
 Arthur Schopenhauer, filósofo alemán.
 Johanna Henriette Schopenhauer, novelista alemana, madre de Arthur.
 Adele Schopenhauer, escritora alemana, hermana de Artur.
 (7015) Schopenhauer, asteroide descubierto en 1990.